Teatro Regio ist die Bezeichnung folgender Opern- und Theaterhäusern in Italien:

Teatro Regio di Parma, Teatro Regio in Parma
Teatro Regio di Torino, Teatro Regio in Turin